Route nationale 13 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 13 en Algérie ;
 Route nationale 13 en Belgique ;
 Route nationale 13 au Burkina Faso ;
 Route nationale 13 au Cameroun;
 Route nationale 13 en Estonie ;
 Route nationale 13 en Finlande ;
 Route nationale 13 en France métropolitaine ;
 Route nationale 13bis en France métropolitaine ;
 Route nationale 13 en Italie ;
 Route nationale 13 au Laos ;
 Route nationale 13 au Luxembourg ;
 Route nationale 13 à Madagascar ;
 Route nationale 13 au Maroc ;
 Route nationale 13 en Pologne ;
 Route nationale 13 en Slovaquie ;
 Route nationale 13 en Tunisie ;
 Route nationale 13 au Viêt Nam.

Voir aussi